Port lotniczy Porto
 
 skrót oznaczający brytyjskie czasopismo naukowe „Ophthalmic and Physiological Optics"